

Patronyme 

 Michael de Adder (né en 1967), caricaturiste et dessinateur de presse canadien ;

Personnage fictif 
 Puff Adder, super-vilain appartenant à l'univers de Marvel Comics.

Culture 

 Dr Adder, roman noir de science-fiction écrit par K. W. Jeter paru en 1984.

Autres 
 , second sous-marin de classe Plunger de l'US Navy.

Voir aussi